Osoby o tym nazwisku:
 Armido Gasparini – rzymskokatolicki duchowny 
 Francesco Gasparini – włoski kompozytor, kapelmistrz, chórmistrz i pedagog
 Michele Gasparini – włoski kierowca wyścigowy
 Mitja Gasparini – słoweński siatkarz
 Rich Gaspari – amerykański kulturysta
 Sandra Gasparini – włoska saneczkarka